A Belügyminisztériumhoz tartozó Polgári fegyveres őrséget 1953-ban hozták létre, BM Iparőrség néven. A fegyveres testületnek a feladata volt a bányák, gyárak, finomítók, raktárak, erőművek, fűtőművek, ivóvízhálózat, szállítmányok fegyveres védelme, a védett területen belül a közlekedési szabályok betartatása.

Büntetlen előéletű, katonaviselt férfiak lehettek a testület tagja, kezdetben a Honvédségnél rendszeresített egyenruhát viselték, később feketére festették és ez volt az iparőrség egyenruhája. Felszerelésükhöz tartozott a géppisztoly, vegyvédelmi felszerelés, rohamsisak, kézigránátok, tiszteknél pedig 48 mintájú pisztoly. Rendfokozatuk vörös, később rózsaszín alapszínű volt. 1964-ben szervezték át a testületet ekkor kapta a Polgári fegyveres őrség nevet. Kibővült a feladatuk, a Posta, a Vasút, a pénz- és értékszállítmányok, a Kincstár, a távközlési berendezések, a Rádió, a TV, lokátorok, vegyi- és robbanásveszélyes anyagok, műkincsek, múzeumok védelme is ezen fegyveres testületre hárult. Kiadták a működési és szolgálati szabályzatukat, ami pontosan leírja az egyenruhák fajtáit és viselési módját, a feladatok végrehajtásának módját, szabályozza a fegyverhasználatot és a kényszerítőeszköz használatot. Az egyenruhájuk a Rendőrségnél rendszeresített kék egyenruha lesz, a Polgári fegyveres őrség sapkarózsájával, fegyvernemi jelzésével és rózsaszín vállapjával. A PPS-41 mintájú géppisztolyokat lecserélik, helyettük Magyarországon gyártott AK-55, később AMD-65 mintájú gépkarabélyokat, PA-63 mintájú pisztolyt, gumibotot és bilincset kapnak. 1976-ban Miniszteri Tanácsi Rendelet születik, és 1977-ban kiadják a második működési és szolgálati szabályzatukat, sokkal részletesebb szabályozással, és a rendfokozatokat lecserélik beosztási jelzésekre. Egyenruhájuk a Rendőrségnél rendszeresített szürke egyenruhák lesznek, Polgári fegyveres őrség sapkarózsájával, fegyvernemi jelzésével és piros vállappal. 1989-ben a Polgári fegyveres őrséget teljesen átszervezik, a Belügyminisztérium közvetlen irányítása alól kikerül, átnevezik Fegyveres biztonsági őrségnek. Megszűnik fegyveres testület lenni, a Központi Irányító Parancsnokságot megszüntetik, Őrségenként helyi szabályozások jönnek létre, egységes egyenruha, felszerelés megszűnik, sok őrséget megszüntetnek. Lényegében a szervezet "civilesedett" megszűnt a korkedvezményes nyugdíj, enyhült a parancsuralmi rendszer, megszűntek hivatalos személyek lenni. Néhány feladatukat magánkézben lévő vagyonvédelmi vállalkozások vették át.

Galéria

Források

Magyarországi szervezetek